Марко Милованович:
 Милованович, Марко (род. 1982) — сербский футболист.
 Милованович, Марко (род. 2003) — сербский футболист.
 Милованович, Марко (род. 1988) — сербский хоккеист.